ravnica

Naselja u Hrvatskoj:
 Ravnica (Ribnik), naselje u Općini Ribnik

Naselja u BiH:
 Ravnica (Prozor-Rama, BiH), naselje u općini Prozor-Rama